Juan kan syfta på:
 Juan Silveira dos Santos – en brasiliansk fotbollsspelare (1979–)
 Juan, Seoul - en tunnelbanestation på Linje 1 (Seouls tunnelbana)
 Juan-les-Pins, ort i kommunen Antibes, Département des Alpes-Maritimes, Frankrike